CBH steht als Abkürzung für:
 Code für den National Rail-Bahnhof Cambridge Heath im Londoner Stadtbezirk Tower Hamlets;
 Cellulase, eine Enzymklasse
 die Initialen der Philosophen R. Clifton, J. Bub und H. Halvorson, siehe CBH-Theorem
 CBH Compagnie Bancaire Helvétique
 den Flughafen Béchar nach dem IATA-Flughafencode

.cbh steht für:
 Dateiendung einer ChessBase-Datei

Abkürzung